Anna Aleksandrovna Prougova - en  et en anglais :  - (née le  à Khabarovsk en Russie) est une joueuse russe de hockey sur glace. Elle évolue au poste de gardienne de but. Prougova a remporté deux médailles de bronze lors des championnats du monde et deux fois le championnat féminin Russe  .

Biographie

Carrière en club 
Prougova a onze ans lorsqu'elle assiste à un match de Superliga avec l'équipe de sa ville natale l'Amour Khabarovsk. Elle porte immédiatement son attention sur le gardien de but de l'Amour, l'américain Alex Westlund. Elle s'inscrit alors à l'école de glace de l'Amour. Elle a quatorze ans lorsqu'elle joue avec les garçons de l'Amour nés en 1993. Elle découvre la catégorie sénior lorsqu'elle rejoint le HK Tornado. Elle remporte le championnat de Russie à plusieurs reprises ainsi que la Coupe d'Europe des clubs champions  en 2010 et en 2012.

Carrière internationale 
Elle représente la Russie au niveau international. Elle honore sa première sélection jeune en . Sa première compétition internationale est le Championnat du monde moins de 18 ans 2009. Elle prend part aux éditions moins de 18 ans 2010 et 2011. En 2011, la Russie évolue dans la division 1 qu'elle remporte.

Lors des Jeux olympiques de 2010, elle a seize ans et quatre-vingt-six jours ce qui fait d'elle la plus jeune joueuse de hockey sur glace du tournoi. Elle joue son premier championnat du monde sénior en 2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2009-2010 || HK Tornado || JHL || 
|-
| 2010-2011 || HK Tornado || JHL || 30 || 27 || 2 || 0 ||  || 36 ||  ||  || 5 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2011-2012 || HK Tornado || JHL || 20 || 19 || 1 || 0 ||  || 20 ||  ||  || 7 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2012-2013 || HK Tornado || JHL || 28 || 28 || 0 || 0 ||  || 19 ||  ||  || 12 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2013-2014 || HK Tornado || JHL || 27 || 24 || 1 || 0 ||  || 31 || 1,31 ||  || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2014-2015 || HK Tornado || JHL|| 11 || 8 || 2 || 0 || 596 || 15 || 1,51 ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2015-2016 || Dinamo Saint-Pétersbourg || JHL || 11 || 4 || 5 || 0 ||  || 29 || 2,74 || 87,4 || 1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || -  || - || -
|-
| 2016-2017 || Aguidel Oufa || JHL || 19 || 15 || 1 || 0 ||  || 37 || 2,05 || 92,0 || 4 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Aguidel Oufa || JHL || 20 || 18 || 1 || 0 ||  || 25 || 1,30 || 94,2 || 5 || 0 || 5 || 5 || 0 || 300 || 8 || 1,60 || 93,6 || 1 || 0
|-
| 2018-2019 || Aguidel Oufa || JHL || 36 || 27 || 8 || 0 ||  || 61 || 1,72 || 93,0 || 9 || 0 || 6 || 5 || 1 || 368 || 10 || 1,63 || 91,3  || 0 || 0
|-
| 2019-2020 || Aguidel Oufa || JHL || 16 || 11 || 5 || 0 ||  || 18 || 1,13 || 95,4 || 4 || 0 || 5 || 2 || 3 || 281 || 11 || 2,35 || 92,0  || 1 || 0
|-
| 2020-2021 || Aguidel Oufa || JHL || 18 || 13 || 3 || 0 ||  || 29 || 1,67 || 94,0 || 5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || -  || - || -
|-
| 2021-2022 || Aguidel Oufa || JHL  ||  ||

Internationales 

|-
|2009 || align="left" | - 18 ans || align="left" | Championnat du monde - 18 ans || 5 || 1 || 2 || 0 || 256 || 17 || 3,99 || 92,4 || 0 || 0 || align="left" | Septième
|-
|2010 || align="left" | - 18 ans || align="left" | Championnat du monde - 18 ans || 5 || 0 || 5 || 0 || 278 || 20 || 4,32 || 90,7 || 0 || 0 || align="left" | Huitième
|-
|2010 || align="left" | || align="left" | Jeux olympiques || 1 || 0 || 1 || 0 || 31 || 10 || 19,35 || 61,5 || 0 || 0 || align="left" | Sixième
|-
|2011 || align="left" | - 18 ans || align="left" | Championnat du monde - 18 ans D1 || 5 || 5 || 0 || 0 || 210 || 2 || 0,57 || 96,2 || 0 || 0 || align="left" |  de Division I
|-
|2011 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde || 5 || 2 || 3 || 0 || 292 || 19 || 3,91 || 91 || 0 || 0 || align="left" | Quatrième
|-
|2012 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde || 4 || 0 || 4 || 0 || 220 || 16 || 4,36 || 86,7 || 0 || 0 || align="left" | Sixième
|-
|2013 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde || 3 || 1 || 1 || 0 || 131 || 7 || 3,22 || 89,4 || 0 || 0 || align="left" |  Médaille de bronze
|-
|2014 || align="left" | || align="left" | Jeux olympiques || 5 || 2 || 2  || 0 || 266 || 9 || 2,03 || 91,4 || 0 || 0 || align="left" |  Disqualifiée 
|-
|2016 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde || 2 || 0 || 2 || 0 || 38 || 7 || 11,08 || 76,7 || 0 || 0 || align="left" |  Médaille de bronze
|-
|2019 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde || 5 || 0 || 2 || 0 || 106 || 13 || 7,40 || 84,0 || 0 || 0 || align="left" | Quatrième
|-
|2021 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde || 2 || 0 || 1 || 0 ||  ||  || 5,84 || 90,7 || 0 ||  || align="left" | Cinquième

Références 

Naissance à Khabarovsk
Naissance en septembre 1993
Joueuse russe de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Gardienne de but de hockey sur glace